Práh může být:

 práh (dveře) – spodní vyvýšená část rámu dveří, výstupek oddělující navzájem dvě místnosti
 práh (geomorfologie) – geomorfologický útvar
 skalní práh
 říční práh
 Lišovský práh
 jiný výraz pro mezní hodnotu
 práh bolestivosti – pojem známý z fyziologie
 práh slyšitelnosti
 stavební dopravní prvek, výstupek na vozovce 
 podélný práh
 zpomalovací práh
 Práh (občanské družení) – občanské družení
 Práh (nakladatelství) – české nakladatelství
 v přeneseném významu také nějaká životní mez nebo výrazný předěl 
 práh dospělosti
 práh smrti

Externí odkazy